Vitichi bezeichnet:

 Vitichi, eine Ortschaft im Departamento Potosí im südamerikanischen Anden-Staat Bolivien
 Municipio Vitichi, ein Landkreis im Departamento Potosí im südamerikanischen Anden-Staat Bolivien
 Río Vitichi, einen Fluss im Anden-Hochgebirge des südlichen Bolivien